Ringwood peut notamment désigner :

Toponyme 

 Ringwood, ville d'Angleterre (Royaume-Uni) ;
 Ringwood, un village du comté de McHenry dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Ringwood, ville du New Jersey (États-Unis) ;
 Ringwood, ville d'Oklahoma (États-Unis) ;
 , localité de l'État de Victoria (Australie), siège de la zone d'administration locale de la Ville de Maroondah.

Patronyme 

 Bob Ringwood (1946-), costumier britannique ;
 Alfred Edward "Ted" Ringwood (1930-1993), spécialiste australien des sciences de la Terre.

Voir aussi 
 Ringwoodite, découverte du précédent ;
 Ligne Ringwood West, ligne défensive durant la Seconde Guerre mondiale située en Angleterre.

Patronyme anglais